diverse plaatsen in de VS:
 Roswell (Georgia)
 Roswell (New Mexico)
 Roswell (Ohio)
 Roswell (South Dakota)
 Het Roswellincident, waarbij een vliegende schotel neergestort zou zijn in Roswell (New Mexico)
 Roswell High, een jeugdboekenreeks over overlevenden van dit ongeval
 Roswell (televisieserie), een op deze boekenreeks gebaseerde Amerikaanse televisieserie
 Roswell (televisiefilm), een Amerikaanse film uit 1994
 Roswell (label), een Amerikaanse platenlabel